Кёлен () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. С 1 января 2015 года он является частью города Гестланд.

Входит в состав района Куксхафен. Подчиняется управлению Бедеркеза. Население составляет 973 человек (на 30 июня 2017 года). Занимает площадь 26,72 км². Официальный код — 03 3 52 027.

Коммуна подразделяется на 8 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии